

Pessoas 
 Frederico César de La Harpe
 Jean-Baptiste Bénard de la Harpe
 Jean-François de la Harpe

Localidades 
 La Harpe (Kansas)
 La Harpe (Illinois)

Outros 
 13118 La Harpe
 La Harpe (Lemano) - ilha no lago Lemano

Desambiguação